Фалко — фамилия.

Известные носители 
 Фалко, Рубенс ди (1931—2008) — бразильский актёр.
 Фалко, Эди (род. 1963) — американская актриса.

См. также